Република Австрия е федерална република разделена административно на девет федерален щата (провинции) (нем.: Bundesländer; ед. ч. Bundesland). Столицата на страната Виена има приравнен статут на провинция.

Федерални органи на властта 
Всяка федерална провинция има свой собствен законодателен орган на федералната власт – ландтаг (нем.: Landtag), собствено правителство - ландесрегирунг (нем.: Landesregierung) и губернатор - ландесхауптман (нем.: Landeshauptmann). Изборите за ландтаг се провеждат на всеки пет години, с изключение на провинция Горна Австрия, където се провеждат на шест години. Губернаторът се избира чрез гласуване в ландтага.

Федералните щати на Австрия имат ограничени законодателни пълномощия. Причината е най-вече историческа, поради това, че по времето на австро-унгарската империя централната власт е била съсредоточена в столицата – Виена.

Административно деление